Кратер Гарвей () — древний крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь английского медика, основоположника физиологии и эмбриологии Уильяма Гарвея (1578—1657) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Кратер Гарвей перекрывает северо-восточную часть вала кратера Мах. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Джоуль на севере-северо-востоке; кратер Фостер на северо-востоке; кратер Кекуле на востоке-юго-востоке, а также кратер Артемьев на юге. На северо-западе от кратера находится цепочка кратеров. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 60,0 км, глубина 2,7 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму, умеренно разрушен. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1210 м, объем кратера составляет приблизительно 3 000 км³. Дно чаши кратера неровное, холмистое, в западной, восточной и южной частях чаши находятся небольшие кратеры. Имеется небольшой центральный пик. Система лучей от сателлитного кратера Джоуль T пересекает чашу кратера Гарвей, проходя немного западнее центра и практически точно делит чашу кратера пополам.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны